Алешковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России: Алешковский сельсовет — Терновский район, Воронежская область.
 Алешковский сельсовет — Межевской район, Костромская область.
 Алешковский сельсовет — Богородский район, Нижегородская область.